Wallendorf ist der Name folgender Orte:

 Wallendorf (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wallendorf (Luppe), Ortsteil der Gemeinde Schkopau, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Wallendorf (Gemeinde Mogersdorf), Katastralgemeinde im Bezirk Jennersdorf, Burgenland, Österreich
 Wallendorf (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Wallendorf (Weimar), Wüstung bei Weimar, Thüringen
 Wallendorf, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wały (Nidzica), Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wallendorf, Dorf im Kreis Namslau, Schlesien, seit 1945: Włochy (Domaszowice), Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Spišské Vlachy, deutsch Wallendorf, Stadt in der Slowakei
 Unirea (Bistrița-Năsăud), deutsch Wallendorf im Nösnerland, Ortsteil der Stadt Bistrița (Bistritz), Siebenbürgen, Rumänien 

Wallendorf lautet der Familienname folgender Personen:
 Klaus Wallendorf  (* 1948), deutscher Hornist, Autor und Moderator
 Siegfried Wallendorf (1939–2011), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Wallendorfer Porzellan (Manufaktur in Thüringen)
 Wallerdorf (Begriffsklärung)